Wheeler Peak ist der Name folgender Berge in den Vereinigten Staaten:

 Wheeler Peak (New Mexico), in den Taos Mountains, New Mexico
 Wheeler Peak (Nevada), im Great-Basin-Nationalpark, Nevada